Los Perales puede hacer referencia a:

Aeropuerto Los Perales, aeropuerto en Ecuador.
Los Perales, localidad chilena en la provincia del Huasco, región de Atacama.
Los Perales, barrio no oficial de Buenos Aires, también conocido como Barrio Manuel Dorrego.